Симбугино () — упраздненная деревня в Благоварском районе Башкортостана Языковского сельсовета. Упразднена в 1989 году.

История 
Известна как Симбушино, Михайловка.

По переписи 1920 года входила в Уфимский уезд, Новосёловская волость (ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 956—957).

Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 17.06.1989 N 6-2/214 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов» упразднил вместе с Симбугино:

железнодорожную будку 1411 км Гафурийского сельсовета Буздякского района; деревню Бурный Поток, деревню Елановка, поселок Кирзавода, село Михайловка Ангасяковского сельсовета, деревню Алга Московского сельсовета Дюртюлинского района;
деревню Кинзебызово 1-е Абдуловского сельсовета, поселок Заготзерно Исмайловского сельсовета, деревню Назаркино Куюргазинского сельсовета Кумертауского района;
деревню Алексеевка Тюменяковского сельсовета, деревню Урдяк-Николаевка Татар-Улкановского сельсовета Туймазинского района.

Географическое положение 
Находилось на реке Баткак, возле деревни Топоринка .

Расстояние до (БАССР, 1969):
 районного центра (Языково): 8 км,
 центра сельсовета (Языково): 8 км,
 ближайшей ж/д станции (Благовар): 22 км.

Население 
По переписи 1920 года, согласно Роднову М. И.,  проживали две национальности:
 
 русские — 37 хозяйств,	234 жителей
 украинцы — 1 двор,	4 человека

По данным на 1 января 1969 года проживали 98 человек. Преобладающая национальность — русские (Башкирская АССР, 1969).

Примечания

Ссылки 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.108

Литература 
Роднов М. И. Население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справочник / ИИЯЛ УНЦ РАН. СПб.: ООО «Свое издательство», 2014. 144 с. С.97

Исчезнувшие населённые пункты  Благоварского района
Населённые пункты, упразднённые в 1989 году